Pedro Arispe
Arispe (Iowa)

Desambiguação